Busnovi (Bośnia i Hercegowina)
 Busnovi (Chorwacja)